Paracytheridea är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av G. W. Müller 1892. Paracytheridea ingår i familjen Paracytherideidae. 

Paracytheridea är enda släktet i familjen Paracytherideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Paracytheridea